Алферово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 24,5 км, до центра муниципального образования Ростилово — 17,5 км. Ближайшие населённые пункты — Боброво, Тимонино, Лукино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязовецкого района